«Палла́да» — российский бронепалубный крейсер I ранга, один из трёх однотипных крейсеров («Аврора», «Диана», «Паллада»), построенных в России в рамках Судостроительной программы 1895 года и предназначавшихся для разведки и борьбы с торговым судоходством противника на сравнительно небольшом удалении от своих баз.

История создания и службы 
В октябре 1902 — апреле 1903 совершил вместе с броненосцем «Ретвизан» и однотипным крейсером «Диана» переход на Дальний Восток, где вошёл в состав Эскадры Тихого океана.

Здесь наместник на Дальнем Востоке генерал-адъютант Алексеев провёл смотр кораблей. В направленном в столицу отчёте он нелестно отзывается о возможностях обоих крейсеров: «Крейсера 1-го ранга „Диана“ и „Паллада“, выстроенные на казенной верфи в С.-Петербурге, значительно отстали от своих иностранных аналогов по всем частям, как в отношении хода и артиллерии, так и законченности и обдуманности проекта, а также и выполнения работ. Так, например, ещё в Кронштадте комиссия указала, что контрактное число сил достигается без четырёх котлов, таким образом, они являются лишним грузом. Между тем, для полного комплекта артиллерийских снарядов места не нашлось, и патронные погреба расположены частью рядом с котлами. Морские качества тоже невысоки, так как крейсера зарываются носом, ход же полный не достигает (контрактных) 20-ти узлов». Офицеры тихоокеанских эскадр иронически называли эти крейсера «богинями отечественного изобретения», а матросы фамильярно именовали их «Дашка» и «Палашка».

Принимал участие в Русско-японской войне. 8 февраля 1904 торпедирован японским миноносцем на внешнем рейде Порт-Артура; вновь введён в строй после ремонта в апреле 1904. Участвовал в бою в Жёлтом море, после которого с основной частью эскадры вернулся в Порт-Артур. 8 декабря 1904 был потоплен японской осадной артиллерией во внутренней гавани Порт-Артура.

В сентябре 1905 поднят японцами и после ремонта и переоборудования введён в состав Императорского японского флота под названием «Цугару». С 1911 года использовался как учебный корабль. В 1920 переоборудован в минный заградитель, в 1922 исключён из списков флота.

27 мая 1924 потоплен японской морской авиацией при показательной бомбардировке в честь годовщины Цусимского сражения.

Галерея

См. также 
Крейсер «Паллада» (1907)

Примечания

Источники 
 Скворцов А. В. Крейсеры «Диана», «Паллада», «Аврора». : ЛеКо, 2005. 88 с.  
 Крестьянинов В. Я. Крейсера Российского Императорского флота 1856—1917. Ч. 1. СПб.: Галея Принт, 2003.  
 Chesneau, Roger and Eugene M Kolesnik, eds. Conway's All The World's Fighting Ships 1860–1905. Conway Maritime Press (1979). 
 Howarth, Stephen.  The Fighting Ships of the Rising Sun: The Drama of the Imperial Japanese Navy, 1895–1945. Atheneum; (1983) 
 Jentsura, Hansgeorg. Warships of the Imperial Japanese Navy, 1869–1945. Naval Institute Press (1976). 
 
 
 
 Evans, David. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887-1941. US Naval Institute Press (1979). 
 Jane, Fred T. The Imperial Japanese Navy. Thacker, Spink & Co (1904) ASIN: B00085LCZ4
 Schencking, J. Charles. Making Waves: Politics, Propaganda, And The Emergence Of The Imperial Japanese Navy, 1868-1922. Stanford University Press (2005). 
海軍歴史保存会『日本海軍史』第7巻、第9巻、第10巻、第一法規出版、1995年。
 片桐大自『聯合艦隊軍艦銘銘伝』光人社、1993年。ISBN 4-7698-0386-9
 中川努「日本海軍特務艦船史」『世界の艦船 増刊第47集』海人社、1997年3月号増刊、第522集。
 防衛庁防衛研修所戦史室『 海軍軍戦備<1> 昭和十六年十一月まで』朝雲新聞社、1969年。
『官報』
 国立国会図書館デジタルコレクション  - Национальная парламентская библиотека (Япония)
 アジア歴史資料センター（公式） （防衛省防衛研究所）

Ссылки 
  Photos of the Pallada-class ships 

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Крейсера Японии
Суда по алфавиту
Бронепалубные крейсера типа «Диана»
Захваченные корабли и суда
Захваченные корабли и суда Японией во время русско-японской войны